Csehország
 Jílové, település a Děčíni járásban
 Jílové u Držkova, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Jílové u Prahy, település a Nyugat-prágai járásban
 Jílové, Hodkovice nad Mohelkou településrésze a Libereci járásban